Il singolare del torneo di tennis ATP Itaparica 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Mats Wilander che ha battuto in finale Marcelo Filippini 6-1, 6-2.

Teste di serie

 Juan Aguilera (primo turno)
 Martín Jaite (primo turno)
 Karel Nováček (secondo turno)
 Franco Davín (primo turno)

 Mats Wilander (campione)
 Luiz Mattar (secondo turno)
 Marcelo Filippini (finale)
 Jean-Philippe Fleurian (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
ATP Itaparica 1990